Dejonghe est un nom de famille flamand ; c'est l'équivalent du nom de famille français Lejeune. En France, il est surtout présent dans le département du Nord.

Il est notamment porté par :

 Albert Dejonghe (1894–1981), coureur cycliste belge ;
 Bernard Dejonghe (né en 1942), sculpteur français ;
 Carla Dejonghe (née en 1966), femme politique belge bruxelloise.

Notes et références 

Patronyme flamand